Лимуа́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Люрси-Леви. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03146.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 169 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 114 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 67,5 %, в 1999 году было 61,6 %). Из 77 активных работали 74 человека (42 мужчины и 32 женщины), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 37 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жак (XIX век), построена по проекту архитектора Жана-Баптиста Моро

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье